RLI può riferirsi a:
 RLI Corp.
 Rhodesian Light Infantry
 Rugby League Ireland
 Rand Light Infantry
 Renaissance Learning Inc. 
 Red List Index
 Royal Lancaster Infirmary

Codici 
 Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anniston Reilly Ahp (Stati Uniti)
 Registrazione Locazione Immobili: modello di registrazione predisposto dall'Agenzia delle entrate per la locazione degli immobili